Квачі (, ) — назва кількох населених пунктів у Білорусі та Росії

Квачі — присілок Коробовської сільради Глибоцького району Вітебської області;
 Квачі — присілок Ліпнішківської сільради Ів'євського району Гродненської області;
 Квачі — присілок Липської сільради Несвізького району Мінської області

Квачі — присілок у Вавозькому районі Республіки Удмуртія, Росія

Див. також 
 Квач